Millspaugh ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Millspaugh (1883–1955), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Charles Frederick Millspaugh (1854–1923), US-amerikanischer Botaniker
 Frank C. Millspaugh (1872–1947), US-amerikanischer Politiker

Millspaugh bezeichnet außerdem:

 Millspaugh (Kalifornien), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Kalifornien
 Millspaugh & Irish, ein ehemaliges US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen